Иоанн (Смирнов)
 Иоанн (в миру Иван Ксенофонтович Смирнов; 1844—1919) — архиепископ Рижский и Митавский..
 Иоанн (в миру Фёдор Иванович Смирнов; 1857—1918) — архиепископ Иркутский и Верхоленский.
 См. также 
 Иоанн (Иван) Васильевич Смирнов (1866—1938) — иерей, священномученик.